Le groupe A du Championnat d'Europe de football 2004 se compose de quatre équipes : l'Espagne, la Grèce, le Portugal (pays organisateur) et la Russie. Au terme des six rencontres de la poule, la Grèce et le Portugal sont qualifiés pour les quarts de finale.

Classement et résultats

journée

Portugal - Grèce

Espagne - Russie

journée

Grèce - Espagne

Russie - Portugal

journée

Espagne - Portugal

Russie - Grèce 

Championnat d'Europe de football 2004